Achille de Harlay de Sancy (Paris, 1581 — Saint-Malo, 26 de novembro de 1646) foi um clérigo, diplomata, linguista, orientalista e intelectual francês. Filho de Nicolas de Harlay, senhor de Sancy, foi bispo de Saint-Malo.

Biografia 
Harlay de Sancy foi educado para uma carreira dentro da Igreja Católica, mas, apesar de ter permanecido um amigo ao seu companheiro de estudos Armand-Jean du Plessis, que tornou-se mais tarde Cardeal Richelieu, renunciou à sua vocação para tornar-se soldado após a morte de seu irmão mais velho em 1601. Durante sete anos, de 1610 a 1619, foi o embaixador francês para o Império Otomano, onde acumulou uma fortuna de cerca de 16.000 libras esterlinas por meio duvidoso, e foi encarcerado por ordem do sultão otomano Mustafá I devido a essas fraudes. Um de seus secretários, M. Lefevre, escreveu o manuscrito Voyage de M. de Sancy , ambassadeur pour le Roi en Levant, fait par terre depuis Raguse jusques à Constantinople l'an 1611.

Harlay de Sancy aproveitou suas oportunidades para adquirir uma valiosa coleção de manuscritos hebraicos, muitos dos quais, posteriormente doados aos oratorianos, em 1796 e à Biblioteca Nacional da França em Paris.

Em seu retorno à França, Harlay ingressou na Ordem de São Filipe Néri, e quando François de Bassompierre foi enviado à Inglaterra em 1627 para regular as diferenças entre Henriqueta Maria e seu marido Carlos I, Harlay de Sancy juntou-se à comitiva eclesiástica da rainha, mas Carlos I providenciou a sua demissão. Tornou-se bispo de Saint-Malo, em 1632.

Bispos católicos da França
Diplomatas da França
Linguistas da França
Orientalistas da França
Naturais de Paris